Pila galvànica dispositiu que consisteix en dos metalls diferents connectats per mitjà d'un pont salí o un disc porós situat entre cada mitja cel·la 
 Pila o bateria elèctrica, generador electroquímic d'electricitat 
 Pila (estructura de dades), estructura de dades seqüencial
 Piła, antic voivodat i ciutat de Polònia

Vegeu també 
 Píla